Kato ou Katō peut faire référence à :

Toponyme 

 Katō (), district de la sous-préfecture de Tokachi, Japon
 Katō (), ville de la préfecture de Hyōgo, Japon.

 Kato, localité du département de Séguéla en Côte d'Ivoire.

Patronyme 
Katō (, kanjis pour « accroître » et « glycine ») est un patronyme japonais. Il s'agit du  le plus courant au Japon. Il est notamment porté par :
 Ai Katō (1982-), mannequin et actrice japonaise ;
 Daijiro Kato (1976-2003), motocycliste japonais ;
 Daisuke Katō (1911-1975), acteur japonais ;
 Eizō Katō (1906-1972), peintre japonais ;
 Gō Katō (1938-), acteur japonais ;
 Hifumi Katō (1940), joueur de shogi japonais ;
 Joji Kato (1985-), un patineur de vitesse japonais ;
 Kazue Katō (1980-), mangaka japonaise ;
 Kazuhiko Katō (1937), plus connu sous le pseudonyme de Monkey Punch, mangaka japonais ;
 Kazuya Kato (1952-), mathématicien japonais ;
 Kiyomasa Katō (1562-1611), daimyō de la période Sengoku ;
 Kiyomi Katō (1948-), lutteur japonais ; 
 Kiyomi Kato (1953), joueuse de volley-ball japonaise ; 
 Kohei Kato (1989-), footballeur japonais ;
 Koyuki Katō (1976-), mannequin et actrice japonaise ;
 Masao Kato (1947-2004), joueur de go japonais ;
 Masato Kato (1963), créateur et scénariste de jeu vidéo japonais ;
  (1985-), actrice japonaise ;
 Ryōhei Katō (1993-), gymnaste japonais ;
 Sawao Katō (1946-), gymnaste japonais ;
 Sergio Kato (1960-), animateur de télévision et acteur brésilien ;
 Shūichi Katō (1919-2008), intellectuel et écrivain japonais ;
 Taihei Katō (1984-), skieur du combiné nordique japonais ;
 Taka Katō (1962-), acteur japonais de film pornographique ;
 Takaaki Katō (1860-1926), ancien Premier ministre du Japon ;
 Takeshi Katō (1929-2015), acteur japonais ;
 Takeshi Katō (1942-1982), gymnaste japonais ;
 Tōichi Katō (1916-1996), peintre japonais ;
 Tomoe Kato (1978-), footballeuse japonaise ;
 Tomosaburō Katō (1861-1923), ancien Premier ministre du Japon.

Prénom en baganda 
Kato est un nom de personne donné au deuxième jumeau garçon dans la culture baganda, le premier garçon étant appelé Wasswa, la première fille Babirye, et la deuxième fille Nakato. Il est notamment porté par :
 David Kato Kisule (1964-2011), militant ougandais pour les droits des homosexuels ;
 Kato Kintu, premier roi du Buganda du  ;
 Kato Rukidi, roi de Toro du .

Entreprise 
 Kato, fabricant japonais de trains miniatures.

Mathématiques 
 Formule de Trotter-Kato, formule mathématique.

Culture amérindienne 
 Kato, peuple amérindien des États-Unis
 Kato, ancienne langue de ce peuple amérindien

Patronyme japonais
Prénom africain